Amato Garbini – truccatore italiano
 Aristide Garbini – attore italiano
 Elio Garbini – calciatore italiano
 Giovanni Garbini – orientalista e semitista italiano
 Michel Garbini Pereira – calciatore brasiliano

Pagine correlate
Garbin